

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El español Pablo Carreño ganó el título, derrotando a su compatriota Daniel Muñoz de la Nava en la final 7–62, 2–6, 6–2.

Cabezas de serie 

  'Pablo Carreño (CAMPEÓN)
  Roberto Carballés Baena (Primera ronda)
  Guilherme Clezar (Segunda ronda)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Primera ronda, retiro)

<li>  Mohamed Safwat (Segunda ronda)
<li>  Gonzalo Lama (Segunda ronda)
<li>  Ricardo Hocevar (Primera ronda)
<li>  Jason Kubler (Segunda ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Mohammedía 2014